«Ночь над Чи́ли» — фильм чилийского кинорежиссёра Себастьяна Аларкона и советского кинорежиссёра Александра Косарева, снятый на базе киностудии «Мосфильм» (СССР) в 1977 году. Историческая драма с реалистичной точностью рассказывает о военном перевороте 1973 года в Чили и последовавших репрессиях, рассматривая их взглядом молодого архитектора Мануэля, находящегося в центре событий. X Московский кинофестиваль отметил работу постановщиков специальным призом за режиссёрский дебют.

Сюжет 

Цель жизни молодого архитектора Мануэля (Григоре Григориу) — строительство новых красивых домов. Он не интересуется политикой, демонстрируя окружающим полный нейтралитет. События 11 сентября 1973 года разбивают созданный им мирок. Убийство законного президента Альенде, аресты без обвинений и решения суда кардинально меняют взгляд Мануэля на происходящее. За то, что через его квартиру от облавы сбежал левый активист, архитектора бросают в тюрьму, он проходит через пытки и издевательства, становится свидетелем массовых расстрелов на национальном стадионе.
Мануэль понимает, что единственный возможный путь для честного человека — путь политической борьбы, народного сопротивления.

В ролях 
 Григоре Григориу — Мануэль Вальдива
 Баадур Цуладзе — муж Марии
 Гиули Чохонелидзе — Хуан Гонсалес
 Ислам Казиев — офицер хунты
 Садых Гусейнов — Роландо Мачук
 Витаутас Канцлерис — Дон Карлос
 Роман Хомятов — офицер хунты
 Виктор Соцки-Войническу — Доминго Мирче Соцки-Войническу — Роберто Всеволод Гаврилов — Падре Мария Сагайдак — Эсперанса Леон Кукулян — Орландо
 Олег Фёдоров — репортер
 Себастьян Аларкон
 Нина Пушкова — Памела

Награды 
 Специальный приз за режиссёрский дебют МКФ в Москве, 1977 год

 Съёмки фильма проходили в Баку.
 Съёмки событий на стадионе «Насиональ де Чили» были сняты на стадионе «Лужники» в Москве.

См. также 
 В Сантьяго идёт дождь (фильм)
 Падение Кондора

Примечания

Ссылки 
 «Ночь над Чили» на сайте кинотеатр.ру

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Себастьяна Аларкона
Фильмы Александра Косарева
Чилийский военный переворот 1973 года в культуре и искусстве